Bäcker steht für:
 Bäcker, einen Beruf
 Bäcker (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 ein Geschäft, siehe Bäckerei

Bäcker ist ein geographischer Name:
 Bäcker (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Bäckerhandwerk
 Becker
 Bekker
 Backer
 Baker